Bokordići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Svetvinčenat, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 85 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji